Ройзен — еврейская фамилия.

 Ройзен, Борис Павлович (Берл Ройзн, 1913—1986) — еврейский советский литературовед, педагог.
 Ройзен, Надежда (род. 1969) — советская и израильская шахматистка, чемпионка Молдавии.